La famille de Poitiers, dite de Poitiers-Valentinois par commodité, est une famille noble implantée en Valentinois, c'est-à-dire le pays de Valence (actuel département de la Drôme). Ces premiers membres héritent du titre de comte de Valentinois à partir du .

Le membre le plus illustre de cette famille est Diane de Poitiers (1500-1566), favorite du roi de France Henri II ; le père de Diane,  Jean de Poitiers, compromis dans la trahison du connétable de Bourbon en 1523 a été condamné à mort, puis gracié par le roi François .

Cette famille de Poitiers n'a aucun lien avec la maison poitevine des comtes de Poitiers.

Patronyme 
« Poitiers » proviendrait d'un lieudit Peytieux,  de la famille, situé à Châteauneuf-de-Bordette, près de Nyons et Mirabel. Le castrum de Peytieux (Castrum de Pictavis), mentionné dès 1023, est installé sur la montagne homonyme. Peytieux semble dériver du terme de « poype », une motte (voire « motte castrale »).

Héraldique 

Des variantes ou brisures sont également connues.
 la branche issue du bâtard Lancelot brise de deux bâtons peris en sautoir.
 Les Poitiers de Rye d'Anglure, derniers membres de cette famille portaient
Parti, au 1 d'azur à six besants d'argent, au chef d'or ; au 2 d'azur à l‘aigle éployée et couronnée d'or.

Histoire 

Aymar II de Poitiers († v. 1231/32) obtient une partie du Diois en 1189, comme vassal du comte Raymond V de Toulouse, marquis de Provence. Il épouse Philippa de Fay, dame de Fay-sur-Lignon, de Clérieux, de Chapteuil, de La Voulte-sur-Rhône.

Louis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, reste sans postérité légitime à sa mort, malgré ses deux mariages avec Cécile Roger de Beaufort († 1410) et Guillemette de Gruyère. Par son testament du , il fait de Charles, dauphin du Viennois, fils du roi de France, Charles VI, son héritier. À charge que ses comtés de Valentinois et de Diois resteront unis au Dauphiné de Viennois et tenu dans les mêmes dispositions que la donation du Viennois au dauphin Charles V de France, duc de Normandie, en 1349.

Personnalités

Comtes de Valentinois 

  : Eustache (1148/54).
 avant 1158 : Aymar/Adhémar , probable parent (frère ?) du précédent.
 1158 — 1188/89 : Guillaume de Poitiers (numéroté I ou II, selon les auteurs), fils du précédent.
 1189 — 1239 : Aymar II de Poitiers (1250), fils du précédent
 1239 — 1277 : Aymar III de Poitiers (1226 † 1277), dit Aymaret, petit-fils du précédent.
 1277 — 1329 : Aymar IV de Poitiers (), fils du précédent, se fait reconnaître comte de Diois (comitatus Dyensis), à partir de 1280.
 1329 — 1339 : Aymar V de Poitiers (1271 † 1339), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois.
 1339 — 1345 : Louis  de Poitiers (), fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois.
 1345 — 1374 : Aymar VI de Poitiers (), dit le Gros, fils du précédent, comte du Valentinois et du Diois.
 1374 — 1419 : Louis II de Poitiers (1354 ), cousin germain du précédent, fils d'Aymar de Poitiers, fils du comte Aymar V, comte de Valentinois et de Diois.

Laïcs 
 Guillaume II de Poitiers (1202 † 1227), fils du comte Aymar II et père du comte Aymar III.
 Charles de Poitiers (1330-1410), fils du comte Aymar V, seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis.
  Jean de Poitiers (vers 1475 † 1539), fils d'Aymar de Poitiers, vicomte d'Estoile, seigneur de Saint-Vallier.
 Diane de Poitiers (vers 1500-1566), fille du précédent, duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566).

Ecclésiastiques 
  : Eustache (1148/54).
 Louis de Poitiers (), fils du comte  Aymar IV, évêque de Viviers (1306-1318), puis  de Langres (1318-1324), et évêque de Valence (1324-1327).
 Otton/Othon de Poitiers (), fils du comte Aymar V, évêque de Verdun (1350-1352).
 Guillaume de Poitiers, fils du comte Aymar V, évêque de Langres (1345-1374).
 Henri de Poitiers (), fils du comte Aymar V, évêque de Gap puis de Troyes.
 Charles de Poitiers (), fils de Charles de Poitiers-Saint-Vallier, évêque de Châlons puis duc de Langres (14131433).
 Jean de Poitiers (1368 ), fils de Charles de Poitiers, évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).
 Louis de Poitiers (), , fils de Louis de Poitiers, évêque de Valence (1448-1468).

 Deux chanoines-comtes, au sein du Chapitre de Saint-Jean de Lyon : Philippe, entre 1380 et 1388, et Louis, en 1434.

Filiation 
 Guillaume  de Poitiers († ap. 1187), fils d'Aymar, comte de Valentinois ∞ (1178) Béatrice d'Albon, fille de Guigues IV d'Albon.
 Aymar II de Poitiers († v. 1231/1232), leur fils, obtient une partie du Diois en 1189, comme vassal du comte Raymond V de Toulouse, marquis de Provence. Aymar II ∞ Philippa de Fay, dame de Fay-sur-Lignon, de Clérieux, de Chapteuil, de La Voulte-sur-Rhône, puis se succèdent :
 Guillaume II de Poitiers (1202-1227), mort avant son père, ∞ Flotte de Royans, dame de Saint-Nazaire-en-Royans dont :
 Aymar III de Poitiers (1226-1277), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Sibylle de Beaujeu, fille d'Humbert V, comte de Beaujeu (2) 1268 à Alixente de Mercœur († 1286), fille de Béraud VIII, seigneur de Mercœur.
 Aymar IV de Poitiers († 1329), comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Crest fils du précédent et de Sibylle de Beaujeu, ∞ (1) (1270) Hippolyte de Bourgogne, dame de Saint-Vallier ∞ (2) (1288) Marguerite de Genève, fille de du comte Rodolphe de Genève. De ce dernier mariage, naît Anne de Poitiers-Valentinois ∞ Jean ,  d'Auvergne et donnera naissance à Béraud ,  d'Auvergne.
 Aymar V de Poitiers (1271-1339), comte de Valentinois et de Diois, fils du précédent, ∞ (1) Marie de La Tour du Pin, ∞ (2) Sibylle de Baux († 1360). Il a pour frère Louis de Poitiers (évêque de Metz).
 Otton († 1352), évêque de Verdun (1350-1352) ;
 Guillaume, évêque de Langres (1345-1374) ;
 Henri († 1370), évêque de Gap puis de Troyes ;
 Louis  († 1345), comte de Valentinois et Diois, ∞ Marguerite de Vergy, dame de Vadans.
 Aymar VI de Poitiers, dit le Gros, comte de Valentinois et de Diois, seigneur de Taulignan et de Saint-Vallier, fils de Louis , mourut en 1374 (ou 1376) ∞ Alix Roger de Beaufort, dite Alix la Major, nièce du pape Clément VI et sœur de Grégoire XI ; le titre comtal passe alors à Louis II, fils d'Aymaret.
 Aymaret († 1366), seigneur de l'alleu de Veynes, ∞ Guyotte d'Uzès
 Louis II de Poitiers (1354-1419), comte de Valentinois et de Diois, ∞ (1) Cécile Roger de Beaufort († 1410), ∞ (2) (1417) Guillemette de Gruyère. Sans postérité légitime à sa mort.
 Charles (1330-1410), seigneur de Clérieux et de Saint-Vallier, et d'Arcis, ∞ Suzanne de Joinville de Méry (descendance voir ci-après).
 Charles de Poitiers (+ 1433), évêque de Châlons puis duc de Langres de 1413 à 1433 ;
 Jean de Poitiers (1368-1452), évêque de Valence et de Die (1390-1448), puis archevêque de Vienne (1448-1452) et recteur du Comtat Venaissin (1410-1422 puis 1433).
 Louis de Poitiers (+ ap. 1428), seigneur de Saint-Vallier, ∞ (1) (1398) Catherine de Giac (avant 1358-après 1403), ∞ (2) Polissena/Polyxène Ruffo di Crotone (v. 1400-1447), dame de Sérignan, d'où (entre autres enfants) : - Louis évêque de Valence en 1448-68 ; et - Isabeau de Poitiers (+ ap. 1498 ; ∞ Philippe de Lévis-Mirepoix-Florensac ; mère de Jeanne de Lévis, la femme de Louis de Crussol).
 Les enfants de Louis de Poitiers comprennent aussi, par sa première femme Catherine de Giac, tante du maréchal de Giac : une autre - Isabelle/Isabeau (∞ Geoffroi Le Meingre, † 1429, fils du premier maréchal de Boucicaut),
et - Charles de Poitiers, seigneur de St-Vallier et nommé gouverneur de Provence par René d'Anjou († 1455 ; les titres de marquis de Cotrone/Crotone et de baron de Sérignan passeront à ses descendants alors qu'il n'était pas issu du  mariage de son père Louis de Poitiers avec Polissena Ruffo, mais du  lit avec Catherine de Giac !), ∞ (vers 1429) Anne de Montlaur/Montlor (à Coucouron et Mayres) dame d'Arlempdes,
 Aymar de Poitiers de St-Vallier, marquis de Cotrone, † vers 1510,
∞ (1) Marie, † 1469, fille naturelle de Louis XI : postérité éteinte avec leur fils Jean (l'aîné) de Poitiers seigneur de Sérignan, † vers 1493,
∞ (2) 1472 Jeanne de La Tour d'Auvergne, d'où :  Jean (1475-1539), le cadet, Jeanne de Poitiers ∞ Jean de Lévis-Mirepoix, et Françoise de Poitiers ∞ Jean de Lévis-Ventadour de Charlus), seigneur de St-Vallier et vicomte de L'Estoile, ∞ (1) vers 1489 Jeanne de Bastarnay du Bouchage, fille d'Imbert, d'où :
Diane de Poitiers (vers 1500-1566), duchesse de Valentinois, de Diois et d'Étampes (vers 1500-1566), ∞ (1515) Louis de Brézé (1463-1531 ; petit-fils d'Agnès Sorel et Charles VII, le père de Louis XI), favorite de Henri II, roi de France : Louis XV descend de son mariage avec Louis de Brézé,
Anne de Poitiers (morte avant 1546), ∞ (1516) Antoine II de Clermont, vicomte de Clermont en Trèves, baron de Clermont en Viennois, d'où : - Claude, vicomte et baron des deux Clermont († 1540) ; - Anne, ∞ René de Beauvilliers comte de St-Aignan ; - Philiberte de Clermont, ∞ (1) Jean d'Ancézune de Caderousse, Cabrières et Cadenet, baron du Thor, ∞ (2) François-Armand vicomte de Polignac
Françoise de Poitiers (née vers 1502), ∞ (1532) Antoine III de Clermont, fils de Bernardin de Clermont, trésorier général du Dauphiné, vicomte de Tallart et de Clermont, baron puis comte de Clermont (les deux Clermont étant hérités en 1540 de son neveu et petit-cousin Claude ci-dessus),
Guillaume de Poitiers, baron de Sérignan (mort à l'été 1548), comte d'Albon, ∞ (1526) Claude de Miolans.

 Philippe de Poitiers-Saint-Vallier (+ 1415 à Azincourt), seigneur d'Arcis-sur-Aube et de Vadans, dont la postérité s'éteint dans les marquis de Coublans (famille de Poitiers de Rye d'Anglure) et dont la dernière représentante en ligne légitime fut Élisabeth de Poitiers de Rye (1715-1773), ∞ Guy Michel de Durfort de Lorge (1704-1773), maréchal de France, duc de Lorges et de Randan. Les Poitiers de Rye furent notamment actifs et possessionnés en Franche-Comté.

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .
 
 .

Articles connexes 
 Armorial des familles du Dauphiné

Liens externes 

 .
 .
 .

Famille noble française
 
Dauphiné
Extinction au XVIIIe siècle